Braquet est un nom commun ayant plusieurs définitions. C'est aussi un nom de famille.

Nom commun 
 Dans le vocabulaire du cyclisme, le braquet est le rapport entre le nombre de dents du pignon et celui du plateau.  
 Le braquet est un cépage français à raisins noirs.
 En Belgique, un braquet est une scie égoïne.

Nom de personne 
 « Le Braquet de Braquemont » est le surnom de Guillaume  de Braquemont. 
 De 1971 à 2001, Georges Braquet est maire de la commune de Castelbiague en Haute-Garonne. Depuis 2001, Pierre Braquet est son successeur.

Voir aussi 
Braquehais